Das große Abenteuer bezeichnet:

 Das große Abenteuer (1938), deutscher Spielfilm von Johannes Meyer 
 Das große Abenteuer (1952), tschechoslowakischer Spielfilm von Miloš Makovec 
 Das große Abenteuer (1953), schwedischer Dokumentarfilm von Arne Sucksdorff 
 Das große Abenteuer (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie

siehe auch:
 Das grosse Abenteuer
 Das große Abenteuer des Kaspar Schmeck